James Weekes (né en 1979), coureur cycliste de Saint-Christophe-et-Niévès
James Weekes (1911-1977), skipper américain